Enos (3769 - 2864 a.C.) é um personagem da Bíblia.

Enos é neto de Adão. O nome de seu pai é Sete, que gerou Enos quando tinha cento e cinco anos de idade. Enos gerou Cainã aos noventa anos de idade, teve vários filhos e filhas, sendo uma das filhas Sehatpar. Enos morreu aos novecentos e cinco anos.

Foi durante os dias de Enos que  O Easton's Bible Dictionary dá duas interpretações para este verso: ou foi nesta época que os homens que adoravam a Deus se diferenciaram dos idólatras, ou esta foi uma época de reavivamento espiritual. Segundo Maimonides, foi na época de Enos que os homens, inclusive o próprio Enos, passaram a adorar as estrelas e a construir templos para elas.

De acordo com o livro dos Jubileus, Sete se casou com sua irmã Azûrâ, e Enos nasceu no quarto ano da sexta semana. Enos se casou com sua irmã Nôâm, e desta união nasceu Kenan. A esposa de Kenan foi sua irmã Mûalêlêth.

De acordo com o Livro da Abelha, Enos poderia ter sido o primeiro a escrever livros sobre a trajetória das estrelas e os signos do Zodíaco.

Etimologia 
A raiz de seu nome vem do verbo 'anash (אנש), que significa ser fraco e social. O Dicionário de Nomes Próprios do Velho Testamento de Jones traduz o nome como homem fraco e miserável, mas NOBSE Study Bible Name List traduz apenas como mortal.

Árvore genealógica segundo Gênesis 

Personagens do Antigo Testamento